20-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 20-я параллель северной широты
 20-я параллель южной широты

См. также 
 20-й меридиан